Kirill Teiter ou Cyril Teiter (25 de agosto de 1952 – 20 de maio de 2022), foi um político e jornalista estoniano.

Biografia

Família 
Ele é filho de Gerald Teiter e Hilje Raasmann. O sobrenome Teiter vem do nome da fazenda Teitre na aldeia de Mustla, freguesia de Tarvastu.

Casado com Imbi Teiter Lõõbas. Eles têm três filhos e sete netos.

Formação 
Ele se formou no Instituto Politécnico de Tallinn em economia (1975) e no Departamento de Jornalismo da Universidade Estadual de Tartu (1986).

Trabalhou como engenheiro, economista e jornalista, e foi porta - voz da polícia de trânsito e do Corpo de Bombeiros e Resgate. Policial de trânsito de Tallinn (até 1991 na National Autoinspektsioonis) foi o Traffic Site Builder e o autor principal.

De 1992 a 2009, ele foi membro da Brigada de Tallinn da Liga de Defesa.

Político 
Em 1989-1993, Teiter foi membro do Conselho da cidade de Tallinn como representante do Movimento Verde da Estônia. Em 1992. Ele concorreu na lista de Reis Independentes e foi eleito para o Riigikogu com um mandato pessoal (6 314 votos), onde atuou no Comitê de Defesa Nacional. Como membro da Comissão, concluiu cursos avançados de defesa nacional na Finlândia.

Rei de Torgu 
A população procurava um Rei para o recém-criado Reino de Torgu, esse rei seria escolhido pela população local em um referendo, em 5 de setembro de 1992, Cyril Teiter, foi convidado a concorrer ao primeiro rei, no referendo geral de 20 de setembro de 1992, em nome das eleições para o 7º Riigikogu da República da Estônia, Kirill Teiter recebeu a maioria dos votos no círculo eleitoral nº 6 (Hiiu, Lääne e Saaremaa) candidato ao Real da Estônia Festa.A cerimônia de assinato de Kirill Teiter como Rei de Torgu ocorreu em 28 de novembro de 1992 em Kuressaare. Isso foi feito por Leevi Häng, o autor da ideia para a criação de TK, o presidente da Sociedade de Restauração e Desenvolvimento Sõrve, que deu ao rei três tarefas principais para realizar em nome da comunidade Taga-Sõrve:

 Restaurar a jurisdição da República da Estónia em Taga-Sõrve através da restauração do município rural de Torgu;
 Obter indenização pelos danos causados ​​à Alemanha pela Segunda Guerra Mundial;
 Obter maior reconhecimento internacional como destino turístico de Sõrvemaa com sua bela natureza e seu lar e história extremamente únicos.

Reinado 
Em 7 de dezembro de 1992, apontando para a violação dos direitos constitucionais dos habitantes de Taga-Sõrve, o rei Kirill I, apresentou um projeto de lei ao Riigikogu - para formar o Reino de Torgu como uma unidade de governo local da República de Estônia com base no § 155 da Constituição da República da Estônia. Não foram encontradas contradições no projeto com a Constituição da República da Estônia, mas sua rejeição referia-se à ausência da Lei sobre o Estabelecimento do Reino. No entanto, conseguiu-se que a Direcção do Riigikogu se comprometeu a restaurar os direitos da Paróquia de Torgu. O assunto se arrastou enquanto o Riigikogu tentava passar o assunto de Torgu aos funcionários do ministério e vice-versa.
Em 18 de dezembro, o status de Rei Kirill I foi confirmado pela coroação no baile da Sociedade Saarland organizado em Tallinn na Casa dos Professores na Praça da Câmara Municipal. Com ametirekvisiitide pertencente à coroa (autor Vladimir chocalhos) foi ao rei para pagar 500 coroas.

Em 24 de julho de 1993, o Reino de Torgu emitiu sua moeda pela primeira vez. O primeiro táler de Torgu foi chamado de "Kirílico". O valor das moedas foi fixado em 1/2 litro de vodka branca Viru, o que perfazia uma taxa de câmbio de aproximadamente 25 coroas (EEK) / 1 cirílico (kir) no momento da emissão. A taxa de câmbio do kirílico tem aumentado constantemente. Moedas com desenhos diferentes em épocas diferentes são muito valorizadas não só entre a numismática do mundo, mas também em circulação no território do reino como um meio real de pagamento (dinheiro paralelo).

As moedas mostram o perfil de Kirill I e o escudo do Reino de Torgu no verso. A cunhagem de moedas e decorações do Reino de Torgu foi organizada por Mart Puusepp, o Comandante da Casa da Moeda do Reino de Torgu. O valor do táler é ainda confirmado pelo fato de que falsificações do táler Torgu também foram detectadas desde 2012. No entanto, alguns deles são facilmente reconhecíveis porque apresentam o símbolo da taxa de câmbio errado ("1 litro").

Em 25 de agosto de 1993, aniversário de 41 anos de Kirill I, os serviços postais do Reino começaram a funcionar, colocando em circulação o primeiro envelope postal do Reino. Este envelope trazia o brasão do Reino de Torgu e um selo postal com o perfil do Rei Kirill I e ​​selos especiais usados. Os suprimentos postais continuaram a ser um mérito para o chefe dos correios do Reino, Enn Elmet Murumets. Kirill I sugeriu que no futuro uma série inédita de selos postais pudesse ser publicada no reino, consistindo em selos com perfis de todos os subordinados de Torgu.

Entre 1993 e 1995, o reino ganhou reconhecimento mundial. Grupos de cinema de vários países estrangeiros visitaram Torgu. Houve um interesse mais amplo em Taga-Sõrve como atração turística. Oportunidades de investimento também foram exploradas. A paróquia de Torgu recebeu algumas construções de quartéis e o porto de Mõntu das forças de ocupação que partiam em condições relativamente boas. O reino e o rei conseguiram chamar a atenção do maior público possível para o duramente atingido Taga-Sõrve, e a Alemanha conseguiu obter uma compensação pelos danos da guerra. Infelizmente, apenas uma fração das somas pagas foi para o povo de Narva, já que o Governo da República da Estônia usou a maioria para cobrir os custos sociais do estado. A conquista mais importante foi, é claro, a restauração do município de Torgu como governo local da República da Estônia.

A partir de 5 de março de 1995, Kirill I declarou-se rei no exílio e continuaria todas as tarefas principais que lhe foram confiadas. O uso da insígnia do reino, a emissão e circulação de dinheiro Torgu e a administração real em Taga-Sõrve ainda estão em andamento.

De 30 de novembro a 2 de dezembro de 2012 foi celebrado a coroação do rei Kirill I e o 20º aniversário do Reino de Torgu, séries de eventos em Kuressaare, Salmela, Anseküla e Torgus. Nesta ocasião, Kirill I voltou para o exílio por três dias, reuniu-se com o povo de Torgu, funcionários do município e condado rural e companheiros durante a fundação do reino. Todos estavam interessados ​​no que aconteceria quando o município de Torgu se perder novamente (como planejado com a reforma administrativa). E poderia o reino mais uma vez beneficiar os retornados. Kirill I confirmou que estava pronto para agir no interesse dos habitantes locais e que o Rei foi nomeado Kaupo Vipp para manter a Guarda do Reino. Os habitantes locais que se destacaram nos anos que se seguiram para garantir a comunidade Sõrve agiu em nome de Sua Majestade agradeceram a auaadressidega. Kirill I presenteou medalhas comemorativas a pessoas com serviços especiais na frente do reino. Por ocasião do jubileu, a Casa da Moeda emitiu o VI número do Táler Kirílico de Torgu (com marcações especiais 2012 e XX). Embora o poder de compra das moedas já tivesse aumentado cerca de 7 euros / 1 carta devido ao câmbio kirílico, o rei mandou vendê-las aos repatriados na Casa da Moeda de Torgu ao preço de 3 euros cada, como um presente de jubileu ao seu pessoas. Surpreendentemente, muito poucas dessas moedas foram à loja para comprar vodka, pão ou salsicha no valor de 7 €. Comovida com isso, Sua Majestade concluiu que, para os repatriados, seu próprio reino era ainda mais importante (pelo menos duas vezes) do que todos os dias.

Em novembro de 2019, o Reino de Torgu recebeu seu último símbolo nacional ausente - seu hino nacional. A canção folclórica "Oh, Sörvemaa", composta pelo músico local Õie-Maria Tehu (1942–2019), foi um hino não oficial por muitos anos. O compositor Peeter Vähi, cantor de verão, compôs um arranjo orquestral hino para a canção e, graças ao apoio financeiro de 79 pessoas associadas a Sõrve, a gravação de "Oh, Sörvemaa" na forma de um típico hino nacional foi organizada como uma obra instrumental. O hino oficial do Reino de Torgu "Oh, Sörvemaa" é executado pela orquestra Klaaspärlimäng Sinfonietta.

Títulos e Estilos 

 25 de agosto de 1952 – 28 de novembro de 1992: "Sr. Kirill Teiter"
 28 de novembro de 1992 – 11 de março de 1993: "Sua Majestade, o Rei Kirill I"
 11 de março de 1993 – até o momento: "Sua Majestade, o Rei Kirill I de Torgu"

Morte  
Kiril Teiter morreu no dia 20 de maio de 2022, aos 69 anos de idade.